Quico puede hacer referencia a:
 Diminutivo de Francisco.
 Quico, personaje de El Chavo del Ocho.
 Francesc Sabaté, conocido como El Quico o Quico Sabaté.
 Francisco Cortés Juncosa, apodado Quico Cortés, jugador español de hockey.
 Quico de maíz, alimento a base de maíz.